Paw Paw kan syfta på:

 Paw Paw, Illinois
 Paw Paw, Michigan
 Paw Paw, West Virginia